Hirner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hirner (* 1965), österreichischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Andreas Hirner (1945–2021), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Hans Hirner (1906–2004), deutscher Kaufmann
 Helmut Hirner (* 1978), österreichischer Beachvolleyballspieler
 Josefine Hirner (1893–1976), bayerische Politikerin und Hebamme
 Lisa Hirner (* 2003), österreichische Nordische Kombiniererin
 Manuel Hirner (* 1985), österreichischer Skilangläufer
 Paul Hirner war das Pseudonym des Publizisten und Politikers Theodor Bohner (1882–1963)
 Rita Hirner-Lill (1940–2019), deutsche Mezzosopranistin und Hochschullehrerin
 Rupert Hirner (* 1961), österreichischer Skispringer
 Tanja Hirner (* 1984), deutsche Schauspielerin